Палатник Давид Ізраїлевич (1913—1998) — заслужений архітектор Молдавської РСР.
 Палатник Лев Самійлович (1909—1994) — доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Палатник Семен Олександрович (* 1950) — радянський та американський шахіст українського походження, шаховий тренер.

українські прізвища